Жіноча юніорська збірна Фінляндії з хокею із шайбою — національна жіноча юніорська команда Фінляндії, що представляє країну на міжнародних змаганнях з хокею із шайбою. Опікується командою Фінський хокейний союз.

Виступи на чемпіонатах світу 

*Включає в себе одну поразку в додатковий час (плей-оф раунд)
**Включає в себе одну поразку в додатковий час (попередній раунд)
^^Включає в себе одну перемогу в додатковий час (плей-оф раунд)
^Включає в себе дві перемоги в додатковий час (у плей-оф та попередньому раундах)

Див. також 
 Збірна Фінляндії з хокею із шайбою
 Жіноча збірна Фінляндії з хокею із шайбою

Джерела 
Офіційний сайт  
Профіль на ІІХФ  

Фінляндія
Хокей у Фінляндії